

События

Римская империя 
 Император: Нерон (до 9 июня), затем Гальба (оба — патриции); консулы: Силий Италик и Публий Галерий Трахал (оба — плебеи); консулы-суффекты: Нерон (в 5-й раз, патриций), Гай Беллиций Натал (плебей) и Публий Корнелий Сципион Азиатский (патриций); проконсул: Луций Гельвий Агриппа (на Сардинии).
 весна — Веспасиан разбил лагерь под Иерихоном и покорил все окрестные города и селения.
 Гибель наместника Нижней Германии Фонтея Капитона.
 Возвращение Нерона в Неаполь и Рим, как победителя в играх. Против Нерона восстают пропретор Лузитанской Галлии Гай Юлий Виндекс и наместник Испании Гальба. Гальба провозглашён своими войсками императором. Виндекс, Отон и другие наместники приняли сторону Гальбы. Вергиний, начальник германских легионов в Галлии, объявил, что выбирать императора должен сенат. Вергиний разгромил Виндекса в сражении. Виндекс покончил с собой. Преторианцы покидают Нерона, а сенат объявляет его низложенным. Нерон бежал из Рима. 7.6 (9.6) — Нерон покончил с собой со словами «Какой великий артист погибает!».
 По приказу Нерона в Мизене Гальба создаёт Легион I «Адъютрикс» (Legio I Adjutrix)
 Восстание против императора Нерона в Галлии под предводительством римского военачальника Юлия Виндекса;
 Весной — восстание легионов в Испании, провозгласивших императором наместника провинции Тарраконская семидесятиоднолетнего Сервия Сульпиция Гальбу; восстание поддержали другие провинции и войска Гальбы пошли маршем на Рим;
 В начале июня Нерон, из-за угрозы за свою жизнь, бежит из Рима;
 Гальба вступает в Рим и становится полноправным властелином Римской империи;
 68, июль-69, январь — Император Рима Гальба, Сервий Сульпиций (3 до н. э., 24.12-69 н. э., 15.1).
 Сенат утверждает Гальбу императором. Вергиний признал его. Префект претория Нимфидий Сабин попытался провозгласить себя императором, но был сразу же убит. Гальба прибыл в Рим и велел без суда перебить друзей Сабина. Виний, главный советник Гальбы, за огромную взятку сохранил жизнь Тигеллину. Успехи Веспасиана в Иудее. Против Гальбы растёт недовольство в провинциях. Гальба назначает Вителлия префектом Нижней Германии.
 Луций Клодий Макр, легат легиона III «Августа» (Legio III Augusta), объявляет себя царём независимого царства в Северной Африке и формирует Легион I «Макриана Либератрикс» (Legio I Macriana liberatrix)
 В Китае построено первое буддийское святилище — Храм Белой Лошади.

Скончались 

 25 апреля — Апостол Марк — один из четверых евангелистов, апостол от семидесяти; первый епископ Александрии, убит язычниками
 9 июня — Нерон, римский император (род. в 37 году) самоубийство после вынесения смертного приговора сенатом.
 19 сентября — Феликс и Констанция — святые христианской церкви, мученики.
 Анан, сын Анана — израильский первосвященник (63)
 Анастасия и Василисса Римские — священномученицы, убиты
 Гай Юлий Виндекс — римский полководец, поднявший в 68 году восстание против Нерона в северной Галлии, покончил жизнь самоубийством после поражения от войск Луция Вергиния Руфа
 Локуста — римская отравительница, казнена по приказу Гальбы
 Луций Клодий Макр — римский узурпатор, поднявший мятеж против Гальбы в Африке, убит по приказу Гальбы
 Митридат VIII — царь Боспора (38—45), казнён по приказу Гальбы.
  — глава преторианской гвардии, участник низложения Нерона, убит собственными солдатами.
  — римский вольноотпущенник, доверенное лицо Нерона, казнён по приказу Гальбы
 Публий Петроний Турпилиан — римский военный и политический деятель, консул Римской империи 61 года, казнён по приказу Гальбы за верность Нерону
 Фонтей Капитон — римский политический деятель, консул Римской империи 67 года, обвинён в участии в заговоре и убит с одобрения Гальбы
 Цингоний Варрон — римский политический деятель, казнён по приказу Гальбы.

См. также